Анту́фьев — русская фамилия.

Известные носители:
 Антуфьев, Александр Фёдорович (1926—2010) — лесоруб, Герой Социалистического Труда.
 Антуфьев, Евгений (род. 1986) — российский художник.
 Антуфьев, Никита Демидович (Никита Демидов; 1656—1725) — русский промышленник, основатель династии Демидовых.
 Антуфьев, Сергей Владимирович (род. 1955) — российский политический и государственный деятель.